Khopasi (Панаоти) (Панаотская ГЭС) ГЭС — третья русловая гидроэнергетическая станция, которая была построена в Непале. ГЭС находится на реке Роши-Хола. Находится в небольшом городе Хопаси, района Кавре, в 35 километров от Катманду, в 7 километрах от Панаоти.

Описание 
Находится в эксплуатации с 1965 года. Строительство гидроэлектростанции проходило при содействии Советского Союза. Водохранилище ГЭС находятся рядом с городом Сатьялгауном, в зоне Багмати Центрального региона Непала. Ежегодная генерация электроэнергии составляет 6.97 Гвтч. Электростанция имеет 3 агрегата мощностью по 0,8 МВт каждый, общая мощность электростанции составляет 2,4 МВт. После 65 лет эксплуатации электростанция обветшала и стала производить меньше электроэнергии, в течение более 15 лет количество производимой электроэнергии уменьшается и составляет менее 1 МВт в час. В начале XXI века при помощи российских специалистов проводилась реконструкция ГЭС.

Примечания

Ссылки 
 Гидроэлектростанция на горной реке Панаути -visualrian.ru
 Об основных этапах российско-непальских отношений — Посольство России в Непале
 From Russia with love- Nepali Times #225 (10 DEC 2004 — 16 DEC 2004) .
 
 
 

Электростанции по алфавиту
Экономическая помощь СССР
Гидроэлектростанции Непала